Планёрная (Пла́нерная):

Москва 
 «Планерная» — станция метро в Москве.
 «Планерная» — транспортно-пересадочный узел в Москве.
 «Планерная» — название до 2020 года железнодорожной платформы «Молжаниново» в Москве, в Молжаниновском районе.
 «Планерная» — промышленная зона в Молжаниновском районе города Москва.

Химки 
 Планерная — микрорайон в городе Химки Московской области.
 «Планерная» — олимпийский учебно-спортивный центр в Химках.

Санкт-Петербург 
 «Планерная» — проектируемая станция метро в Санкт-Петербурге.

См. также 
 Планерная улица
 Планерное
 Планерское — название посёлка Коктебель в Крыму в 1945—1993 гг.